Hubbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Hubbauer (* 1977), deutsche Biathletin
 Matt Hubbauer (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler